

Geografia

Murton (Cumbria), Inghilterra
Murton (Durham), Inghilterra
Murton (North Yorkshire), Inghilterra
Murton (Tyne and Wear), Inghilterra
Murton (Swansea), Galles